Самуэльсен — скандинавская фамилия. Известные носители:

 Самуэльсен, Андрасс (1873—1954) — фарерский политический и государственный деятель. Первый премьер-министр Фарерских островов (1948—1950).
 Самуэльсен, Джидли (род. 1999) — фарерский футболист, универсал.
 Самуэльсен, Йоне (род. 1984) — норвежский футболист.
 Самуэльсен, Рагнар (род. 1999) — фарерский футболист, полузащитник.
 Самуэльсен, Хугин (род. 1999) — фарерский футболист, нападающий.